Mesomphix är ett släkte av snäckor. Mesomphix ingår i familjen Zonitidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Landlungsnäckor
Mesomphix